Муллабаев — тюркская фамилия.

Известные носители
 Муллабаев, Сулейман Минлегужиевич (1924—2003) — башкирский поэт.
 Муллабаев, Эргаш (род. 1926) — Герой Социалистического Труда.